De Serie A 1952/53 was het 50ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 22ste seizoen van de Serie A. Internazionale werd kampioen

Eindstand

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1952/53